Митрополи́т Давид (, в миру Григорий Иванович Чкадуа ; ) — архиерей Грузинской православной церкви, митрополит Сухумский и Абхазский (1981—1992).

Биография 
Родился 22 марта 1926 года в Тбилиси. Получил медицинское образование в Пятигорске, работал стоматологом.

13 августа 1978 года рукоположен в сан священника и назначен настоятелем церкви в Марткопи. 20 октября того же года в Мцхете был пострижен в монашество с наречением имени Давид. 15 декабря того же года был рукоположен во епископа Батумского и Шемокмедского.

14 октября 1980 года возведён в сан архиепископа и назначен ректором Мцхетской духовной семинарии.

8 сентября 1981 год назначен архиепископом Сухумским и Абхазским. 26 июня 1983 года был возведён в сан митрополита.

В августе 1992 года в период грузино-абхазского конфликта вместе с Эдуардом Шеварднадзе на центральной площади Сухуми приветствовал приход грузинских войск, а после занятия города абхазскими подразделениями, покинул территорию Абхазии.

Скончался 8 октября 1992 года в Тбилиси при неизвестных обстоятельствах.

Примечания

Ссылки 
 ქართველი მღვდელმთავრები (XX—XXI საუკუნეები)

Митрополиты Грузинской православной церкви
Православие в Абхазии